Proba feminină de heptatlon de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a avut loc în perioada 12-13 august 2016 pe Stadionul Olimpic din Rio de Janeiro, Brazilia.

Recorduri
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:

Program
<small>Orele sunt ora Braziliei (UTC-3)</small>

Rezultate

100 de metri garduri

Săritura în înălțime

Aruncarea greutății

200 m

Săritura în lungime

Aruncarea suliței

800 m

Rezultate finale
Legendă

Referințe

Legături externe 

 TOKYO 2020 ATHLETICS WOMEN'S HEPTATHLON RESULTS

Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016